Beasts of No Nation – album Feli Kutiego z 1989
 Beasts of No Nation – powieść Uzodinmy Iweali z 2005 (tytuł zaczerpnął od albumu)
 Beasts of No Nation – amerykański film z 2005 w reżyserii Cary’ego Fukunagi